Vlag van Bolívar (Colombia), de vlag van het Colombiaanse departement Bolívar
Vlag van Bolívar (Venezuela), de vlag van de Venezolaanse staat Bolívar